Félix Coquelle (1864-1928), un négociant, commissionnaire et industriel français ;
 Robert Coquelle (1875-1957), un coureur cycliste, journaliste sportif, manager et directeur de vélodrome français ;
 Yves Coquelle (1939-2015), un homme politique français.